Jezioro Długie – jezioro położone w województwie wielkopolskim, w gminie Drawsko, na terenie Puszczy Noteckiej na wysokości 45 m n.p.m.

Brzegiem przebiegają drogi wojewódzkie nr 133 i 135 (ta pierwsza częściowo gruntowa). Nad jeziorem miejsce do biwakowania z wiatą i kąpielisko niestrzeżone oraz zabudowania osady Borzysko-Młyn. Przy północnym brzegu parking.

Przypisy 

Jeziora na Pojezierzu Poznańskim
Jeziora w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim